De tovenaarsleerling (ballade), ballade van Goethe
 De tovenaarsleerling (hoorspel), hoorspel van Walter Kappacher
 Magiër, tovenaar